

Населені пункти та їхні частини
 Ліся Ґура — гміна в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Ліся-Ґура — село в гміні Ясень Жарського повіту Любуського воєводства
 Ліся-Ґура — село в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ліся-Ґура — частина села Секерчина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ліся-Ґура — частина села Забрне в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ліся-Ґура — частина села Славенцин у гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Ліся-Ґура — частина села Ізбиця в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Ліся-Ґура — частина села Полаєво в гміні Полаєво Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Ліся-Ґура — осада в гміні Диґово Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Ліся-Ґура — лісова осада в гміні Сомоніно Картузького повіту Поморського воєводства
 Ліся-Ґура — лісова осада в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства

Примітки